Sauerstoffmangel steht für:
 Hypoxie (Medizin), Sauerstoffmangel in lebendem Gewebe
 Hypoxie (Ökologie), Sauerstoffmangel in Gewässern
 zur Brandbekämpfung herbeigeführter Sauerstoffmangel, siehe Brandbekämpfung #Erstickung und Verdrängung

Siehe auch:

 Anoxie